Inka – forma finlandese e frisone del nome proprio di persona Inge
 Inka – bevanda polacca
 Monte Inka – montagna della Bolivia

Pagine correlate 
Inca (disambigua)